William Walker (avonturier), een Amerikaanse filibuster en avonturier
 William Walker (componist), een Amerikaanse componist
 William Walker (diplomaat), een Amerikaanse diplomaat
 William Walker (duiker), een duiker die een kathedraal redde
 William Walker (operazanger), een Amerikaanse operazanger
 William Walker (wielrenner), een Australische wielrenner
 William Walker (piloot), de laatste overlevende piloot van Battle of Britain
 William Walker (acteur), een Amerikaanse acteur